Kossey steht für:

Geographie:

 Kossey (Dingazi), Weiler in der Gemeinde Dingazi in Niger
 Kossey (Hamdallaye), Weiler in der Gemeinde Hamdallaye in Niger
 Kossey (Loga), Dorf in der Gemeinde Loga in Niger
 Kossey, Dorf im Arrondissement Niamey I der Stadt Niamey in Niger, siehe Kossèye (Niamey I)
 Kossey (Niamey V), Dorf im Arrondissement Niamey V der Stadt Niamey in Niger
 Kossey (Tagazar), Dorf in der Gemeinde Tagazar in Niger
 Kossey (Tombokoirey II), Dorf in der Gemeinde Tombokoirey II in Niger
 Kossey (Tondikandia), Dorf in der Gemeinde Tondikandia in Niger
 Kossey (Torodi), Dorf in der Gemeinde Torodi in Niger

Personen:

 Pavel Kossey (* 1896), tschechoslowakischer Politiker

Siehe auch:
 Kossèye (Begriffsklärung)